Чина има више значења:

 Чина (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Чина, Коралон (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Чина (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Чина (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чина (Чина, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чина, Каље Морелос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику